Малогородятичский сельский Совет — сельский Совет на территории Любанского района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Малогородятичский сельсовет включает 10 населённых пунктов:
 Большие Городятичи — деревня.
 Гуляево — посёлок.
 Дворец — посёлок.
 Дворище — деревня.
 Дворище — посёлок.
 Калиновка — деревня.
 Малые Городятичи — агрогородок.
 Паличин — деревня.
 Подгалье — посёлок.
 Приклинец — посёлок.

См. также 
 Любанский район

Примечания

Ссылки 
 Любанский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Любанского района